

Geografia 
l'attuale Sivaslı nella Provincia di Uşak in Turchia
nome latinizzato della città di Sivas, in Turchia
Sebaste – nome latinizzato dell'antica capitale della Samaria
Sebaste – municipalità delle Filippine nella Provincia di Antique

Persone 
Beppe Sebaste

Altro 
Sebaste (azienda) – azienda piemontese specializzata nella produzione di torrone.